Toponímia:
 Dixon (Califòrnia)
 Dixon (Illinois)
 Dixon (Iowa)
 Dixon (Kentucky)
 Dixon (Montana)
 Dixon (Missouri)
 Dixon (Nebraska)
 Dixon (Wyoming)
 Dixon Lane-Meadow Creek, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Biografies:
 Llista de personatges bíblics#Dixon
 Alesha Dixon (1978, Welwyn Garden City, Hertfordshire, Anglaterra), músic és R&B i pop angles
 Charles Dixon (Grantham, Lincolnshire, 1873 - Londres, 1939), tennista anglès 
 Don Dixon (Easton, Pennsilvània, 1951), pintor i il·lustrador estatunidenc d'art espacial 
 Dougal Dixon (1947, Dumfries, Escòcia), geòleg escocès, escriptor científic sobre dinosaures, geologia i evolució
 William Dixon, compositor i organista anglès del segle XVIII